Cyril Papa (né le  à Grenoble) est un joueur professionnel français de hockey sur glace. Il évolue au poste d'ailier. Son frère Raphaël joue également au hockey sur glace.

Carrière en club 

Il commence sa carrière chez les Brûleurs de loups de Grenoble lors de la saison 2002-2003. En 2007, il rejoint les Ours de Villard-de-Lans puis en 2010, les Pingouins de Morzine.

Carrière internationale 
Il représente l'équipe de France.

Statistiques 
Pour les significations des abréviations, voir Statistiques du hockey sur glace.

| 2003-2004|| Grenoble|| Ligue Magnus|| 24|| 2|| 2|| 4|| 6|| 8|| 1|| 0|| 1|| 2
|-
| 2004-2005|| Grenoble|| Ligue Magnus|| 28|| 4|| 8|| 12|| 20|| 12|| 2|| 1|| 3|| 27
|-
| 2005-2006|| Grenoble|| Ligue Magnus|| 26|| 6|| 10|| 16|| 16|| || || || || 
|-
| 2006-2007|| Grenoble|| Ligue Magnus|| 24|| 2|| 8|| 10|| 12|| || || || || 
|-
| 2007-2008|| Villard-de-Lans|| Ligue Magnus|| 25|| 13|| 14|| 27|| 30|| || || || || 
|-
| 2008-2009|| Villard-de-Lans|| Ligue Magnus|| 26|| 10|| 13|| 22|| 22|| || || || || 
|-
| 2009-2010|| Villard-de-Lans|| Ligue Magnus|| 26|| 13|| 3|| 16|| 14|| 2|| 1|| 0|| 1|| 2
|-
| 2010-2011|| Pingouins de Morzine-Avoriaz || Ligue Magnus|| 26|| 7|| 15|| 22|| 26|| 6|| 0|| 2|| 2|| 6
|-
| 2011-2012|| Pingouins de Morzine-Avoriaz || Ligue Magnus|| 26|| 2|| 21|| 23|| 14|| 5|| 2|| 0|| 2|| 0
|-
| 2012-2013|| Pingouins de Morzine-Avoriaz || Ligue Magnus|| 26|| 1|| 10|| 11|| 14|| 8|| 2|| 0|| 2|| 4
|-
| 2013-2014|| Pingouins de Morzine-Avoriaz-Les Gets || Ligue Magnus|| 26 || 6 || 19 || 25 || 16 || 9 || 0 || 6 || 6 || 0 
|-
| 2014-2015|| Pingouins de Morzine-Avoriaz-Les Gets || Ligue Magnus|| 23 || 7 || 11 || 18 || 20 || 3 || 0 || 1 || 1 || 4 
|-
| 2015-2016|| Pingouins de Morzine-Avoriaz-Les Gets || Ligue Magnus|| 26 || 1 || 11 || 12 || 6 || 10 || 1|| 5 || 6 || 4
|-
| 2015-2016|| Pingouins de Morzine-Avoriaz-Les Gets || Barrage Ligue Magnus|| - || - || - || - || - || 2 || 0 || 2 || 2 || 0
|-
| 2016-2017|| Chevaliers du lac d'Annecy  || Division 2||  18 || 9 || 23 || 32 || 9 || 6 || 9 || 15 || 4 	
|-
| 2017-2018|| Chevaliers du lac d'Annecy || Division 2|| 26 || 5 || 12 || 17 || 12 || 2 || 0 || 1 || 1 || 6
|-
| 2018-2019|| Chevaliers du lac d'Annecy || Division 2 || 17 || 8 || 14 || 22 || 20 || 7 || 4 || 5 || 9 ||	8
|-
| 2019-2020|| Chevaliers du lac d'Annecy || Division 2 || 17 ||8 || 11 || 19 || 8 || 5 || 3 ||4 || 7 || 6 	
|-
| 2020-2021|| Chevaliers du lac d'Annecy || Division 2|| 2 ||2 || 1 || 3 || 0 || -  ||- ||- || - || - 
|-
| 2021-2022|| Chevaliers du lac d'Annecy || Division 2 || 8 || 5 || 3 || 8 || 0 || 7 || 7 || 5 || 12 ||	2

Au niveau international 

| 2002||France U18 || Championnat du monde moins de 18 ans D2 || 5 || 1 || 5 || 6  || 2|| +8 ||  du tournoi D2
|-
| 2003||France U20 || Championnat du monde junior D1 || 5 || 2 || 1 || 3 || 0 || +4 ||  du tournoi D1-A
|-
| 2004 || France U20 || Championnat du monde junior D1 || 5 || 2 || 1 || 3 || 2 || || du tournoi D1-B
|-
| 2009 || France || Championnat du monde || 2|| 0|| 0|| 0|| 0|| 0 ||  de l'élite

Références 

Naissance en février 1984
Naissance à Grenoble
Joueur international français de hockey sur glace
Attaquant de hockey sur glace
Joueur du Grenoble métropole hockey 38
Joueur des Ours de Villard-de-Lans
Joueur du Hockey Club Morzine-Avoriaz
Joueur du Sports de glace Annecy